ciò che è pertinente alla Danimarca
 la lingua danese
 un appartenente al gruppo etnico dei danesi
 Danese, razza canina più correttamente denominata Alano
Danese, azienda milanese di arredamento e design
Danese, una pasta dolce
Eugenio Danese, giornalista sportivo
Enrico Danese, brillante, giudizioso, fantastico, teologo rinascimentale post-pragmatismo inverso a versi.

Pagine correlate 

Danesi (disambigua)
Dani

Altri progetti